Piedrahíta bzw. Piedrahita ist der Name folgender Orte:

 Piedrahíta (Ávila), Gemeinde in der Provinz Ávila, Spanien
 Piedrahíta (Santoña), Ortsteil der Gemeinde Santoña, Provinz Kantabrien, Spanien
 Piedrahita de Castro, Gemeinde in der Provinz Zamora, Spanien

Außerdem ist Piedrahíta bzw. Piedrahita der Familienname folgender Personen:

 Lucas Fernández de Piedrahita (1624–1688), spanischer Kleriker und Chronist amerikanischer Abstammung
 Juan Piedrahita (* 1992), kolumbianischer Automobilrennfahrer
 Luis Adriano Piedrahíta Sandoval (1946–2021), kolumbianischer Geistlicher, Bischof von Santa Marta
 Luis Piedrahita (* 1977), spanischer Comedian
 Rubén Piedrahíta Arango (1911–1979), Mitglied der kolumbianischen Militärjunta 1957/58